Obolensky ist der Familienname folgender Person:
 Chloé Obolensky (* 1942), griechische Bühnen- und Kostümbildnerin
 Dimitri Obolensky (1918–2001), russisch-britischer Historiker

Siehe auch:
 Obolenskaja
 Obolenski